Tippeligaen 1995 var Norges högsta division i fotboll för herrar säsongen 1995 och löpte från 21 april till 22 oktober 1995. Serien spelades i 26 omgångar.

På grund av övergången från 12 till 14 lag flyttades fyra lg upp från 1. divisjon till denna säsong. Dessa var Strindheim, Hødd, Molde och Stabæk. De tre lägst placerade lagen flyttades ner vid säsongsavslutningen.

Tabell

Statistik
64 straffsparkar delades ut, 55 av dem gick in i mål.
14 icke-norskar spelade i Tippeligaen.

Skytteligan
Harald Martin Brattbakk (Rosenborg) 26 mål.
Petter Belsvik (Start), 22 mål
Ole Gunnar Solskjær (Molde), 20 mål
Stig Johansen (Bodø/Glimt), 19 mål
Tore André Flo (Tromsø), 18 mål
Arild Stavrum (Molde), 16 mål

Spelare som spelade alla matcher
Fyra spelare spelade samtliga 2 340 minutter av säsongen 1995:
Per Gunnar Dalløkken, Kongsvinger
Morten Bakke, Molde
Tore Krogstad, VIF
Rohnny Westad, Bodø/Glimt

Referenser

1995 i Norge
Fotbollssäsongen 1995
1995